Здравко Здравков може да се отнася за:

 Здравко Здравков (р. 1970) – бивш български футболист, вратар, треньор;
 Здравко Здравков (р. 1972) – български архитект, главен архитект на София (oт 2016)

Вижте също 
 Здравков